La Voz Montañesa puede referirse a dos publicaciones que existieron entre los siglos XIX y XX.

La original nació en Santander (Cantabria). Posteriormente se creó su versión paralela en Cuba, dedicada a la colonia santanderina de la isla:

 La Voz Montañesa (Santander)
 La Voz Montañesa (Cuba)